Maud de Fife (nacida Lady Maud Duff; Richmond upon Thames, 3 de abril de 1893 – 14 de diciembre de 1945), también estilizada como condesa de Southesk, fue una princesa británica, nieta del rey Eduardo VII. Maud y su hermana mayor, Alejandra, tuvieron la distinción de ser las únicas descendientes femeninas de un soberano británico en serles otorgado tanto el título de Princesa como el de Alteza. A pesar del hecho de que no era hija de un duque de la realeza, en documentos oficiales era referida como Su Alteza la Princesa Maud, sin la designación territorial de "de Fife".

A pesar de que la princesa Maud no llevó a cabo compromisos reales, debido a su posición en la línea de sucesión al trono británico sirvió como Consejera del Estado entre 1942 y 1945.

Primeros años 
Maud nació en East Sheen Lodge, Richmond upon Thames, Surrey el 3 de abril de 1893. Su padre fue Alexander Duff, I duque de Fife (1849–1912). Pasó de ser conde a duque de Fife tras su matrimonio con la madre de Maud, la princesa Luisa, la hija mayor del rey Eduardo VII.

Maud y su hermana fueron las únicas que poseían ascendencia tanto de Guillermo IV (a través de su amante, Dorotea Jordan), y de la sobrina de Guillermo IV, la reina Victoria, quien lo sucedió porque no dejó descendencia legítima.

Princesa 
 En 1900, la reina Victoria le otorgó al padre de Maud un segundo ducado de Fife recordándole que serían sus hijas y su respectiva descendencia las herederas al ducado, debido a la carencia de un heredero varón. Maud se volvió segunda en la línea de sucesión al ducado, tras su hermana mayor, Alejandra.

Como cognaticia bisnieta de una monarca británica (reina Victoria), Maud no tenía derecho al título de princesa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda como tampoco el atributo de Alteza Real. En vez de eso era estilizada como Lady Maud Duff, como hija de un duque. A tiempo de su nacimiento ocupaba el 6.° lugar en la línea de sucesión al trono británico.

El 9 de noviembre de 1905, el rey Eduardo VII le concedió (debido a su propio cumpleaños) el título de Princesa Real a la madre de Maud. También le otorgó a Maud y a su hermana el título de Alteza y el prefijo de princesa antes de sus nombres.

Fue parte de la procesión de los miembros de la Familia Real en el funeral de Eduardo VII en 1911 (en el boletín londinense figuró como "Su Alteza la Princesa Maud", sin la designación territorial de "de Fife"). Asistió a la coronación de su tío, Jorge V, el 22 de junio de 1911 con la familia real, estilizada como "Su Alteza la Princesa Maud".

El tío de Maud, el rey Jorge V, en cartas fechadas el 20 de noviembre de 1917, restringió los títulos de Príncipe o Princesa y el estilo de Alteza Real a los hijos del soberano y al hijo mayor del hijo mayor del Príncipe de Gales. Las cartas también decían "que los títulos de Alteza Real, Alteza o Serena Alteza, y la dignidad titular de Príncipe o Princesa debían cesar de existir excepto aquellos que ya habían sido concedidos o que ya habían sido revocados". Esto no tuvo efecto directo sobre Maud o sobre su hermana, cuyo rango y estilo deriva de la promoción dirigida a ellas por parte de su abuelo, Eduardo VII. Sin embargo, Maud le concedió a Jorge V el deseo de dejar de usar el título de Princesa y Alteza.

Fue parte de la procesión de miembros de la realeza en el funeral de Jorge V en 1936; en este caso siendo utilizada como "Lady Maud Carnegie". Asistió a la coronación de Jorge VI, su primo, en mayo de 1937, pero no desfiló con los príncipes y princesas, aunque sí lo hizo su hermana, quien estaba casada con el príncipe Arturo de Connaught y por lo tanto, oficialmente princesa.

Matrimonio 
El 13 de noviembre de 1923, Maud se casó con Charles, Lord Carnegie (23 de septiembre de 1893 – 16 de febrero de 1992) en la Royal Military Chapel, Wellington Barracks, Londres. Lord Carnegie fue el hijo mayor de Charles Carnegie, X conde de Southesk y heredero el título de conde de Southesk tras la muerte de su padre el 10 de noviembre de 1941.

Maud y su esposo operaron una granja modelo en Elsick House, Kincardineshire, Escocia. Tuvieron un hijo, James (23 de septiembre de 1929 - 22 de junio de 2015).

Vida posterior 

La princesa Maud apareció con consistencia en la corte de St. James's entre la Familia Real, aunque no llevaba a cabo deberes oficiales o públicos. Durante la ausencia de Jorge VI en África en 1943, Maud sirvió como Consejera del Estado. Cuando murió en 1945, ocupaba el puesto 13.° en la línea de sucesión al trono británico y era heredera presuntiva al ducado de Fife, ya que el único hijo de su hermana, Alastair Windsor, había muerto en 1943. El único hijo de Maud, James, Lord Carnegie, sucedió a su tía como III duque de Fife en 1959. Sucedió a los títulos de su padre en 1992.

La princesa Maud falleció en un hospital de Londres en diciembre de 1945 tras un brote de bronquitis aguda.

Títulos y estilos 

 3 de abril de 1893 – 9 de noviembre de 1905: Lady Maud Duff
 9 de noviembre de 1905 – 12 de noviembre de 1923: Su Alteza Princesa Maud
 12 de noviembre de 1923 – 10 de noviembre de 1941: Lady Maud Carnegie
 10 de noviembre de 1941 – 14 de diciembre de 1945: La Muy Honorable condesa de Southesk
Aunque todavía tenía derecho a los títulos de Princesa y Alteza tras su matrimonio, Maud decidió no continuar usándolos.

Referencias y notas 

Nobles de Reino Unido
Hijas de duques del Reino Unido
Fallecidos en Londres